Colita puede referirse a:

 Colita, nombre artístico de Isabel Steva Hernández (n.1940), fotógrafa española.
 La colita (u ogónec), signo diacrítico usado en idioma polaco.
 La colita (o coleta), tipo de peinado en el que se ata el cabello por atrás.
 La colita, tipo de bebida gaseosa dulce.